Марко Јевтовић може да се односи на следеће особе:
Марко Јевтовић (фудбалер), српски фудбалер
Марко Јевтовић (стонотенисер), српски стонотенисер